De koninginnekruidkokermot (Coleophora follicularis) is een vlinder uit de familie kokermotten (Coleophoridae). De wetenschappelijke naam is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1802 door Vallot.

De soort komt voor in Europa.

Kokermotten
Dier uit het Palearctisch gebied